Slovo Mravenec má více významů:

mnoho rodů hmyzu z čeledi mravencovití
 Camponotus 
 Formica – např. mravenec lesní (F. rufa)
 Lasius – např. mravenec obecný (L. niger)
 Manica 
 Messor 
 Monomorium 
 Myrmica 
 Polyergus 
 Tetramorium 
 Camponotus 
 Cautolasius 
 Dendrolasius 
 Serviformica 

další významy
 Ferda Mravenec – postava z knižních příběhů od Ondřeje Sekory a filmů natočených podle nich
 Mravenec – bajka Ivana Andrejeviče Krylova
 oddíl Mravenci – brněnský turistický oddíl tělovýchovné jednoty působící kolem 80. let 20. století, který vedl Josef Škrla a o kterém od května 2007 média psala, že se změnil v sektu a z jeho okruhu pocházely osoby zapletené do kuřimského případu týrání dětí a změn identity Barbory Škrlové alias Aničky či Adama. 
 Mravenci (kniha) – je sci-fi kniha od francouzského autora Bernarda Webera (v originále Les Fourmis) z roku 1991.
 Motorová jednotka 813.2 - železniční jedtonka přezdívaná "Mravenec"

Externí odkazy